Toponímia
 Coll de Port: Collada entre els municipis de la Coma i la Pedra (Solsonès) i Josa i Tuixén (Alt Urgell)
 Coll de Port: Collada entre els municipis d'el Bruc (Anoia) i Marganell (Bages)
 Coll de Port: Collada entre Massat i Tarascon d'Arieja (Arieja)